Ро́звиток — незворотня, спрямована, закономірна зміна матеріальних і ідеальних об'єктів. Тільки одночасна наявність всіх трьох зазначених властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін:
 оборотність змін характеризує процеси функціонування (циклічне відтворення постійної системи функцій);
 відсутність закономірности характерно для випадкових процесів катастрофічного типу;
 за відсутности спрямованости зміни не можуть накопичуватися, і тому процес втрачає характерної для розвитку єдиної, внутрішньо взаємозалежної лінії.

У результаті розвитку виникає новий якісний стан об'єкта, що виступає як зміна його складу або структури (тобто виникнення, трансформація або зникнення його елементів або зв'язків).

Розробка фундаментальних явищ

Дві закономірності розвитку

Феномен життя

поширені проблеми існуючих теорій

фактори загальної теорії еволюції

методологічні труднощі

Віковий розвиток 
Величина жирової тканини — основного місця накопичення цих жиророзчинних речовин — досить значна в перші роки життя, а потім різко зменшується аж до періоду статевого дозрівання. До кінця першого року життя остаточно формується функціональна активність системи ферментів печінки, однак інтенсивність метаболізму частково залежить і від маси печінки. Маса печінки грудного дитини щодо загальної ваги тіла становить 40-50 %, а у 6-річної дитини — 30 %.

Див. ще: Активність, рухова активність, психомоторний розвиток

Див. ще: вікова група, малеча, Дитина, Підліток, Юнак (юнка), Дорослий, Зрілий вік, Старість

Психофізіологічний та соціопсихологічний розвиток

Характерологічний розвиток

Див. також 
 Еволюція
 Зміна
 Саморозвиток
 Онтогенез
 Постембріональний розвиток
 Сталий розвиток
 Філогенез
 Стан
 Цикл, Стаціонарність
 Необоротні реакції

Джерела 
 В. Кизима. Розвиток // 
 Розвиток у Великій радянській енциклопедії 

Біологія розвитку
Соціологія
Філософські терміни